Кошкин-Захарьин — составная фамилия; имеет женскую форму Кошкина-Захарьева.
Известные носители:
 Кошкин-Захарьин, Юрий Захарьевич (ум. 1504) — русский военный и государственный деятель, московский воевода, боярин
 Кошкин-Захарьин, Яков Захарьевич (?—1511) — боярин и воевода на службе московских князей Ивана III и Василия III.
Захарьин-Кошкин
 Захарьин-Кошкин, Роман Юрьевич (ум. 1543) — окольничий и воевода, родоначальник Романовых, сын боярина Юрия Захарьевича Кошкина.